Eva Andersson kan syfta på:

 Eva Andersson (fotbollsspelare) (född 1963), svensk fotbollsspelare
 Eva Andersson (modell) (född 1961), svensk modell
 Eva Andersson (konstnär) (född 1907), svensk porträttmålare och bokillustratör
 Eva Andersson (politiker) (född 1957), svensk politiker (Centerpartiet)
 Eva Andersson (simmare) (född 1957), svensk olympisk simmare